Șăulia (= în maghiară: Sályi):
 Comuna Șăulia (în maghiară: Mezősályi (Mező-Sályi)), o comună în județul Mureș, Transilvania, România
 Șăulia, sau: Șăulia de Câmpie (Mezősályi), un sat în județul Mureș
 Leorința-Șăulia (în maghiară: Lőrincidűlő), o localitate în județul Mureș

Vezi și 
 Șeulia
 Șeulia de Mureș (Oláh-Sályi)
 Șauaieu (Bihar-Sályi)
 Szamossályi (hu)
 Șăulești, o localitate în județul Hunedoara, Transilvania
 Sályi
 Sály
 Saly
 Săulești, o localitate în județul Gorj, Oltenia
 Šiauliai

Toponime românești